En Pologne, Kocina peut faire référence à :

 Kocina, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Kocina, un village de la voïvodie de Łódź
 Kocina, un village de la voïvodie de Sainte-Croix